Alberto VI de Austria (Viena, 12 de diciembre de 1418 - 2 de diciembre de 1463) también conocido como el hijo pródigo, de la Casa de Habsburgo. Fue, con su hermano mayor, el emperador Federico III, archiduque de Austria Interior (es decir, los ducados de Estiria, Carintia y Carniola) desde 1424 y de Austria desde 1457 hasta su muerte. Según la tradición, Alberto era exactamente lo contrario de Federico, enérgico y dispuesto a la irreflexión.

Alberto nació en Viena, hijo del archiduque Ernesto el Férreo de Austria Interior y su esposa Cimburgia de Masovia. Después de la muerte de su padre en 1424, él y su hermano quedaron bajo la tutela de su tío, el duque Federico IV de Austria que gobernaba Austria Anterior y el condado de Tirol.

En la mayoría de edad de Alberto en 1436, aunque un heredero menor de Austria Interior, recibió la gobernación completa en cualquier lugar durante mucho tiempo, lo que provocó fricciones en sus relaciones con su hermano mayor Federico (Federico V como Archiduque). Cuando en 1439 tanto el duque Federico IV de Austria Anterior y el rey Alberto II de Habsburgo, duque de Austria murieron, el archiduque Federico asumió la tutela de sus hijos menores Segismundo de Austria y Ladislao el Póstumo. Como patriarca de Habsburgo, heredero de Austria Interior y regente de Austria Anterior, Tirol y la propia Austria, entonces gobernaba sobre todas las tierras hereditarias de la dinastía. En ese momento, Alberto comenzó a pelear con su hermano y en 1446 reclamó las tierras de Austria Anterior para él.

El conflicto entre los hermanos se intensificó cuando el duque Ladislao el Póstumo de Austria murió sin hijos en 1457 y Federico III, emperador del Sacro Imperio Romano desde 1452, entró en su herencia. Alberto se levantó y en 1458 ocupó la parte occidental del archiducado austriaco "por encima de Enns" (más tarde conocida como Alta Austria), que gobernó en Linz como un principado independiente y, bastante pequeño, su parte del patrimonio Habsburgo. Después de asediar a Federico en el Hofburg de Viena, también se hizo cargo del gobierno de Austria por debajo del Enns (ahora Baja Austria) en 1462. Alberto sin embargo murió sin hijos el año siguiente y todas sus tierras volvieron de nuevo a su hermano mayor.

En 1452, Alberto se había casado con Matilde, hija del conde Luis III del Palatinado. Ambos están acreditados en la fundación de la Universidad de Friburgo en 1457.

Ancestros

Referencias 

Duques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XV
Nacidos en Viena
Fallecidos en Viena
Duques de Estiria